Stanislav Tymofeyenko (en ), né le , à Dnipropetrovsk, en Ukraine, est un joueur ukrainien de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.

Biographie

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Joueur international ukrainien de basket-ball
Joueur du BC Dnipro Dnipropetrovsk
Joueur du KK Pieno žvaigždės
Naissance en juin 1989
Naissance à Dnipropetrovsk